Pasteur (französ. für Hirte) bezeichnet:

 Pasteur (Maschine), eine Maschine zum Pasteurisieren von Lebensmitteln
 Pasteur (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Pasteur (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Pasteur ist der Familienname folgender Personen:
 Edoardo Pasteur (1877–1969), italienischer Fußballspieler, Wasserballspieler und Sportfunktionär
 Enrico Pasteur (1882–1958), italienischer Fußballspieler, -schiedsrichter, Wasserballspieler und -schiedsrichter
 Georges Pasteur (* 1930), französischer Zoologe
 Joseph Pasteur (1921–2011), französischer Journalist
 Louis Pasteur (1822–1895), französischer Chemiker und Mikrobiologe
 Louis Pasteur Vallery-Radot  (1886–1970), französischer Arzt und Politiker

Siehe auch:

nach Louis Pasteur:
 Universität Louis Pasteur in Straßburg
 Pasteur-Institut (Begriffsklärung)
 Pasteur-Halbinsel, Halbinsel der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Pasteur-Insel, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Pasteur-Effekt
 Pasteur’scher Quadrant, Forschungssparte nach Donald E. Stokes
 Passagierschiff der Reederei Compagnie de Navigation Sud-Atlantique und späterer Truppentransporter Pasteur, siehe Bremen (Schiff, 1939)
 Passagierschiff der Reederei Messageries Maritimes, siehe Pasteur (Schiff, 1966)
 (4804) Pasteur, Asteroid des Hauptgürtels
 Pasteur (Marskrater), Einschlagskrater auf dem Mars

 und die Familiennamen Pastoors, Pastore, Paster, Pastörs